Todorov (masculin : Тодоров) ou Todorova (féminin : Тодоровa) est un patronyme bulgare dérivé du prénom  ; il est notamment porté par :

Todorov 
 Dean Todorov (1983-), skieur alpin bulgare ;
 Enyu Todorov (1943-2022), lutteur bulgare ;
 Gueorgui Todorov (1858-1934), général bulgare ;
  (1972-), homme politique bulgare ;
 Ivica Todorov (1950-), joueur puis entraîneur de football serbe ;
 Mitko Todorov (1956-), joueur de volley-ball bulgare ;
 Pierre Todorov (1958-), dirigeant d'entreprise français ;
 Sabin Todorov (1966-), pianiste et compositeur de jazz bulgare ;
 Tzvetan Todorov (1939-2017), essayiste et historien français d'origine bulgare.

Todorova 
 Elitsa Todorova (née en 1977), chanteuse bulgare ;
 Maria Todorova (née en 1949), historienne bulgare et américaine ;
 Mira Todorova (née en 1994), joueur de volleyball bulgare;
 Rita Todorova (née en 1958), rameuse d'aviron bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

en:Todorov